Il doppio del torneo di tennis Lisbon Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Cássio Motta che hanno battuto in finale Pavel Složil e Ferdi Taygan 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lisbon Open 1983